Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1983-1984 a vu la consécration du Grasshopper Zurich.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final 

 Grasshopper Zurich et Servette FC ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

Match de barrage 

 *  - après prolongation

Qualifications européennes 
 Grasshopper Zurich : premier tour de la Coupe des clubs champions européens
 FC Sion : premier tour de la Coupe UEFA
 Neuchâtel Xamax : premier tour de la Coupe UEFA

 Servette FC : premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes en tant que finaliste de la Coupe de Suisse

Relégations et Promotions 
 L'AC Bellinzone et le FC Chiasso sont relégués en Ligue nationale B.
 Le FC Winterthur et le SC Zoug sont promus en Ligue nationale A.

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Suisse de football
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1983
Sport en Suisse en 1984